Stora Gällsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Store Gällsjön, Västergötland, sjö i Vårgårda kommun,  (7,91 ha)
Stora Gällsjön, Västmanland, sjö i Hällefors kommun och Karlskoga kommun,  (55,1 ha)

Se även
Gällsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn